41. svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju održava se u Garmisch-Partenkirchenu u Njemačkoj 2011. godine.

Program natjecanja

Skijaši

Spust

Super-G 

Datum: srijeda, 9. veljače 2011., 11:00 h
Staza: Kandahar 
Start: 1395 m 
Cilj: 770 m 
Visinska razlika: 625 m 
Dužina staze: 2200 m 

Odustali: Aksel Lund Svindal (NOR), Erik Guay (CAN), Ted Ligety (USA), Tobias Grünenfelder (SUI), Sandro Viletta (SUI), Andrej Križaj (SLO), Alexis Pinturault (FRA), Kjetil Jansrud (NOR), Tobias Stechert (GER)

Veleslalom

Slalom

Kombinacija 
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">

Skijašice

Spust

Super-G

Veleslalom

Slalom

Super kombinacija 
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">

Hrvatska reprezentacija alpskih skijaša

Skijaši 
 Sebastian Brigović
 Ivica Kostelić (Otkazao par utrka)
 Dalibor Šamšal
 Tin Široki 
 Natko Zrnčić-Dim
 Filip Zubčić

Skijašice 
 Ana Jelušić
 Sofija Novoselić
 Tea Palić
 Iva Mišak

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena stranica organizatora 

Svjetska prvenstva u alpskom skijanju
Međunarodna športska natjecanja u Njemačkoj
Alpsko skijanje u Njemačkoj